Агрызково — название населённых пунктов в России:

 Агрызково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Агрызково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
Агрызково  —  прежнее название деревни Огрызково (Агрызково) в Бологовском районе Калининской (Тверской) области, ныне — микрорайон Огрызково (Бологое) города Бологое.